Vilémov má více významů:
 Vilémov (okres Děčín), též Vilémov u Šluknova – obec v okrese Děčín
 Vilémov (okres Chomutov), též Vilémov u Kadaně – obec (bývalé město) v okrese Chomutov
 Vilémov (okres Havlíčkův Brod), též Vilémov u Golčova Jeníkova – městys v okrese Havlíčkův Brod
 Vilémov (okres Olomouc), též Vilémov u Litovle – obec v okrese Olomouc 
 Vilémov (Humpolec), též Vilémov u Humpolce – část města Humpolec v okrese Pelhřimov 
 Vilémov u Rozhraní – součást obce Rozhraní v okrese Svitavy
 Vilémov (Tachov) – část města Tachov v okrese Tachov
 Vilémov (Rokytnice nad Jizerou) – osada v části Dolní Rokytnice města Rokytnice nad Jizerou v okrese Semily
 Vilémov (Pohořelice) – sídelní lokalita v základní sídelní jednotce Velký Dvůr v evidenční části Pohořelice města Pohořelice v okrese Brno-venkov
 Vilémov (zaniklá osada) na území obce Ruprechtov v okrese Vyškov
 Vilémov (Kvilda), osada (čtvrť) v jihovýchodní části obce Kvilda v okrese Prachatice
 Wilhelmshort – vesnice založena českými exulanty v Pruském Slezsku 

Viz též
 Vilémovice

Externí odkazy